Geuder steht für:
 Geuder von Heroldsberg, Nürnberger Patrizierfamilie

Geuder ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Geuder (1884–1970), deutscher Rennfahrer, Sportjournalist und Mitbegründer des ADAC
 Hans Geuder (1814–1842), deutscher Zeichner, Stecher und Radierer 
 Heinrich Geuder († 1389), deutscher Patrizier, Reichsschultheiß von Nürnberg 
 Jakob Geuder (Jacob Geuder von Heroldsberg; 1575–1616), deutscher Übersetzer 

 Jörg Geuder (eigentlich Georg Geuder; 1861–1935), deutscher Lehrer, Dichter und Schriftsteller
 Martin Geuder (1455–1532), deutscher Patrizier, Reichsschultheiß von Nürnberg 

Siehe auch:
 Geuter
 Geuther